Een verkeersweg:
 N394 (Frankrijk)
 N394 (Nederland), zie Provinciale weg 394
 N394 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing